

Urodzili się 
 Najprawdopodobniej 20 kwietnia Mahomet, prorok, twórca islamu (zm. 632).

Zmarli 
 24 maja zmarł 29. cesarz Japonii - Kinmei.

571